Coke är engelskt ett efternamn.

Personer med namnet
 Coke (fotbollsspelare) (född 1987), spansk fotbollsspelare

 Edward Coke, flera personer
 Edward Coke (1552–1634), engelsk entreprenör och jurist
 Edward Coke (1758–1837), brittisk politiker och godsägare
 Edward Coke (1824–1889), brittisk militär och whigpolitiker
 Edward Coke, 7:e earl av Leicester (född 1936), brittisk ädling
 Richard Coke (1829–1897), amerikansk jurist och statsman
 Thomas Coke, flera personer
 Thomas Coke (biskop) (1747–1814), den förste metodistiske biskopen
 Thomas Coke, 1:e earl av Leicester], flera personer
 Thomas Coke, 1:e earl av Leicester (1697–1759), engelsk godsägare och mecenat
 Thomas Coke, 1:e earl av Leicester (1754–1842), brittisk lantbruksreformator
 Wenman Coke], flera personer
 Wenman Coke (1828–1907), brittisk militär och politiker, liberal
 Wenman Coke (död 1776), brittisk politiker och godsägare